Bierling ist der Familienname folgender Personen:

 Billi Bierling (* 1967), deutsch-schweizerische Bergsteigerin und Journalistin
 Caspar Theophil Bierling (1640–1693), deutscher Mediziner
 Christoph Albert Bierling (1824–1904), deutscher Glockengießer, siehe die Firma C. Albert Bierling
 Christoph Hugo Immo Bierling (1891–1974), deutscher Bankier und Offizier in beiden Weltkriegen
 Clemens Albert Bierling (1852–1943), deutscher Glockengießer, Sohn von Christoph Albert Bierling
 Edmund Bierling (1929–2007), bayerischer Volksschauspieler
 Ernst Rudolf  Bierling (1841–1919) Professor für Kirchen- und Strafrecht und Mitglied des preußischen Herrenhaus
 Friedrich Wilhelm Bierling (1676–1728), deutscher evangelischer Theologe und kritischer Historiker
 Kathrin Bierling (* 1979), deutsche Journalistin, Bloggerin und Podcasterin
 Konrad Friedrich Ernst Bierling (1709–1755), des vorigen Sohn, Professor der Theologie in Rinteln
 Friedrich August Bierling (1818–1895), deutscher Lederfabrikant
 Hans-Dirk Bierling (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Bierling (1930–1967), deutscher Skirennläufer
 Heinrich Christoph Bierling (1812–1881), deutscher Lederfabrikant, gründete 1835 die Lederwerke Bierling GmbH, Dresden
 Hermann Robert Bierling (1839–1896), deutscher Lederfabrikant
 Ludwig Bierling (1840–1886), deutscher Bildhauer
 Rudolf  Bierling († 13. Mai 1921), Kommerzienrat, Vorsitzender der Deutschen Gerberschule, Dresden
 Stephan Bierling (* 1962), deutscher Politikwissenschaftler
 Thomas Bierling (* 1968), deutscher Jazz-Pianist und Komponist
 Wilhelm August Bierling (1859–1937), sächsischer Generalleutnant